
-{Ig}- se može odnositi na:

-{Ig}- je grad i upravno središte istoimene opštine -{Ig}-, koja pripada središnjem regionu Republike Slovenije.
-{Ig}- je međunarodna oznaka za imunoglobulin (antitelo). Antitela su sastavni deo imunskog sistema. Imunoglobulin je glikoprotein koji se proizvodi kao rezultat stimulansa antigena.